La bataille de Pantelleria peut avoir deux acceptions :

Bataille de Pantelleria (1586)
 Bataille de Pantelleria (1942)